Slipway Fires är Razorlights tredje studioalbum utgivet 3 november 2008.

Låtlista 
 Wire to wire
 Hostage of love
 You and the rest
 Tabloid lover
 North London trash 
 60 Thompson
 Stinger
 Burberry blue eyes
 Blood for wild blood
 Monster boots
 The house
musikalbum 2008